La Nationalliga 1940/41 fue la 44.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Maximi Goleador
 
1|  Alessandro Frigerio
Lugano FC23'''

Referencias 
 RSSSF

1941
Fútbol en 1940
Fútbol en 1941
Suiza en 1940
Suiza en 1941